Bilinho Teixeira é um violonista e guitarrista de música popular brasileira.

Discografia 
Na cadência do samba
Brincadeiras de quintal

Violonistas de Minas Gerais
Guitarristas de Minas Gerais